Narva est la troisième plus grande ville d'Estonie,
 La Narva est un fleuve d'Estonie.
 La Bataille de Narva.